pojęcie – definicja 
 pojęcie abstrakcyjne
 pojęcie pierwotne

Zobacz też